Kipumbwi ist ein Gemeindebezirk (Ward) im Distrikt Pangani an der Küste der Tangaregion von Tansania mit 5333 Einwohnern bei der Volkszählung von 2012.

Die Postleitzahl ist 21311. Kipumbwi gehört zu den älteren Orten an der Küste. Im 19. Jahrhundert war es in Mombasa als südliches Ende der Mrimaküste bekannt.

Geografie

Lage 
Kipumbwi liegt 25 Kilometer südlich der Distrikt-Hauptstadt Pangani, 3 Kilometer von der Küste des Indischen Ozeans entfernt in rund 50 Meter Seehöhe.

Klima 
Das Klima in Kipumbwi ist tropisch, ein tropisches Savannenklima nach der effektiven Klimaklassifikation. Im Jahresdurchschnitt regnet es 1271 Millimeter. Am trockensten sind die Monate Januar und Februar, am meisten regnet es im April und im Mai. Der wärmste Monat ist der Februar mit 27,8 Grad Celsius, am kühlsten ist der Juli mit 23,8 Grad.

Verkehr 
 Straße: Die wichtigste Straßenverbindung ist die nicht asphaltierte Regionalstraße, die von Tanga über Pangani nach Kipumbwe und weiter nach Süden die Küste entlang verläuft.

Einzelnachweise 

Tanga (Region)
Geographie (Tansania)